

Codici 
 TAN – codice nazionale del CIO della Tanzania
 TAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tangalooma (Australia)
 TAN – codice vettore ICAO di ZanAir
 tan – codice ISO 639-3 della lingua tangale

Sigle 
Tasso annuo nominale
The Anime Network – rete televisiva
Trofeo Accademia Navale e città di Livorno – trofeo velico nato nel 1981
 Transaction authentication number – numero di autenticazione delle transazioni usato da alcuni home banking come una forma di password monouso per autorizzare le transazioni finanziarie

Persone
Amy Tan – scrittrice statunitense di origine cinese
Fiona Tan – artista indonesiana
Harmony Tan – tennista francese
Kai Wen Tan – ginnasta statunitense di origine cinese 
Lynn Tan – modella singaporiana
Lucio Tan – imprenditore filippino di origine cinese
Tony Tan – politico singaporiano
Shaun Tan – illustratore e scrittore australiano
Yen Tan – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e graphic designer malese naturalizzato statunitense
Tony Tan Caktiong – imprenditore cinese naturalizzato filippino
Harmony Tan - tennista francese

Tân
Duy Tân – imperatore vietnamita

Altro 
Tan – colore tendente al marrone
Tan – divinità germanica nota anche col nome latinizzato di Tanfana
tan – funzione per il calcolo della tangente
Dana Tan – personaggio della serie televisiva a cartoni animati Batman of the Future
TaN – formula chimica del nitruro di tantalio